Nach dem deutschen Industriellen Robert Bosch sind die folgenden Schulen benannt
 Robert-Bosch-Gesamtschule (Hildesheim)
 Robert-Bosch-Schule Homburg
 Robert-Bosch-Schule Ulm
 Robert-Bosch-Schule (Stuttgart)
 Robert Bosch Gymnasium (Langenau)
 Robert-Bosch-Gymnasium (Gerlingen)
 Robert-Bosch-Gymnasium (Wendlingen)
 Robert-Bosch-Berufskolleg (Dortmund)
 Robert-Bosch-Berufskolleg (Duisburg)
 Robert-Bosch-Realschule (Langenhagen)
 UWC Robert Bosch College (Freiburg im Breisgau)

Liste (Schulen nach Namensgeber)